Kenneth Tobey – attore statunitense
 Mark Tobey – pittore statunitense di arte astratta
 Mike Tobey – cestista statunitense